Senape o Sinapis – genere di piante erbacee della famiglia Brassicaceae
 Senape – farina ricavata dalla macinazione dei semi di varie specie di senape a scopo farmaceutico o alimentare
 Senape – salsa preparata con farina di senape
 Senape – colore

Altri progetti